«Кто есть кто в российской рок-музыке» — биографическое справочное издание. Автор — Александр Алексеев. Книга содержит несколько сотен иллюстрированных биографий музыкантов, музыкальных коллективов (групп) и тому подобного в рок-музыке, как в СССР, так и затем в Российской Федерации. Является ценным справочным источником в данной области деятельности. Издавалась в 2006 и 2009 годах. Предшествующим изданием того же автора (соавторы: Андрей Бурлака и Алексей Сидоров) был справочник «Кто есть кто в советском роке», изданный в 1991 году.

На сайте alisa-tver.ru отмечено, что в статье о группе «Алиса» в издании 2006 года допущено 33 ошибки.

См. также 
 Русский рок

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Литературные произведения по алфавиту
Музыкальные энциклопедии
Биографические справочники
Русский рок
Книги 1991 года
Книги 2005 года
Книги 2009 года
